Ако́ста () — романская фамилия. Известные носители:
  (1886—1979) — кубинский поэт.
 Акоста, Александр (род. 1969) — американский юрист, министр труда (2017—2019).
 
 Акоста, Анхель (род. 1990) — пуэрто-риканский боксёр.
 Акоста, Брайан (род. 1993) — гондурасский футболист.
 Акоста, Данило (род. 1997) — американский футболист.
 Акоста, Джим (род. 1971) — американский журналист.
 Акоста, Джонни (род. 1983) — коста-риканский футболист.
 Акоста, Диего (род. 2002) — парагвайский футболист.
 Акоста, Карлос (род. 1973) — кубинский танцовщик и хореограф.
 Акоста, Келлин (род. 1995) — американский футболист, полузащитник.
 Акоста, Клотильда (род. 1940) — аргентинская певица и актриса, больше известна как Нача Гевара.
 Акоста, Лаутаро (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Акоста, Лукас Маурисио (род. 1995) — аргентинский футболист.
 Акоста, Лусиано (род. 1994) — аргентинский футболист.
 Акоста, Нельсон (род. 1944) — уругвайский и чилийский футболист.
 
 Акоста, Осмай (род. 1985) — кубинский боксёр.
 Акоста, Педро (род. 1959) — венесуэльский футболист.
 Акоста, Рафаэль (род. 1990) — уругвайский футболист.
 Акоста, Рафаэль Эдуардо (род. 1989) — венесуэльский футболист.
 Акоста, Сантос (1827—1901) — колумбийский военный и политический деятель.
 Акоста, Серхио (род. 1946) — мексиканский актёр.
 Акоста, Сесилио (1818—1881) — венесуэльский юрист, журналист, прозаик и поэт, гуманист, философ.
 Акоста, Уриэль (1585—1640) — голландский философ.
 Акоста, Франко (1996—2021) — уругвайский футболист.
 Акоста, Эрмила Галиндо (1886—1954) — мексиканская феминистка и писательница.

Составные фамилии 
 Акоста Солис, Мисаэль (1910—1994) — эквадорский учёный-натуралист, ботаник, географ, эколог.
 Акоста-Сисон, Хонория (1888—1970) — филиппинский медик, первая женщина-врач Филиппин.
 Акоста-и-Лара, Армандо (1920—1972) — уругвайский крайне правый политик.
 Акоста Эрнандес, Рубен (род. 1934) — волейбольный функционер.
 Акоста Вильярреаль, Пабло (?—1987) — мексиканский преступник, крупный наркоторговец, один из основателей наркокартеля Хуареса.
 Бакалец-Акоста, Юрий Александрович — российский бейсболист.
 Гонсалес Акоста, Берналь (род. 1973) — коста-риканский шахматист.
 Диас Акоста, Рикардо (род. 1985) — бразильский футболист, полузащитник.
 Рохас Акоста, Николас (1873—1947) — аргентинский естествоиспытатель.
 Торрес Акоста, Мария Соледад (1826—1887) — испанская католическая монахиня, святая.

Прочее 
 Акоста — лунный кратер.
 Акоста — кантон в Коста-Рике, провинция Сан-Хосе.